Ein Breitensportwettbewerb ist eine Veranstaltung des Breiten- oder Freizeitsports in den unterschiedlichsten Sportarten, dazu gehören z. B.:

 Breitensportturnier (Reiten)
 Hestadagar (Reiten)
 Breitensportwettbewerb (Tanzen)
 Breitensportturnier (Tanzen)